Anna Stöhr, grimpeuse autrichienne
 Celin Stöhr, joueuse allemande de volley-ball 
 Ernst Stöhr, peintre, poète et musicien autrichien
 Hannes Stöhr, réalisateur et scénariste allemand
 Hermann Stöhr (1898-1940), pacifiste et résistant allemand au nazisme
 Richard Stöhr, compositeur autrichien
 Willi Stöhr, homme politique allemand 
 Wolfgang Stöhr, sauteur à ski allemand